Il doppio femminile  del torneo di tennis Tashkent Open 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Petra Mandula e Patricia Wartusch che hanno battuto in finale Tetjana Perebyjnis e Tat'jana Puček 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Tathiana Garbin /  Janette Husárová (quarti di finale)
 Alexandra Fusai /  Olena Tatarkova (quarti di finale)

 Janet Lee /  Wynne Prakusya (quarti di finale)
 Angelika Bachmann /  Bianka Lamade (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 2001